Palma je lahko:
 palma - tropsko drevo
 La Palma - Kanarski otok
 Palma de Mallorca - mesto
 Jacopo Nigretti Palma (1544-1628), italijanski slikar
 Ricardo Palma (1833-1919), peruanski esejist in zgodovinar
 Palma il Vecchio (1480-1528), italijanski slikar